Solara steht für:

 Solara (Unternehmen), Unternehmen der Solartechnik mit Sitz in Hamburg und Werk in Wismar, ehem. Tochterfirma der Centrosolar Group
 Toyota Solara, PKW-Modell von Toyota
 Solara (Kartoffel)